39-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 39-я параллель северной широты
 39-я параллель южной широты

См. также 
 39-й меридиан восточной долготы
 39-й меридиан западной долгооты

39 (число)